Yangpachen bezeichnet:

 den Ort Yangbajain
 das Yangpachen-Kloster